Михаи́л Алексе́евич Рома́нов:
 Романов, Михаил Алексеевич (1895—1961) — советский футболист.
 Романов, Михаил Алексеевич (род. 1936) — российский дипломат.